Albergo dei Poveri – edificio storico del quartiere di Castelletto a Genova
 Albergo dei Poveri – edificio storico di Napoli
 Albergo dei Poveri – edificio di Palermo